Клинковстрём () — шведская и немецкая фамилия. Известные носители:

 Клинковстрём — шведский дворянский род, происходящий из Бранденбурга

 Клинковстрём, Мартин Фёдорович (1812—1884) — российский мореплаватель, вице-консул Российской империи в Сан-Франциско
  (1778—1835) — немецкий художник